Krzyżewska ist der Name folgender Personen:

 Ewa Krzyżewska (1939–2003), polnische Schauspielerin
 Katarzyna Krzyżewska (* 1962), polnische Übersetzerin